Sonnenblumen steht für:
 Sonnenblume (Helianthus annuus), eine Pflanzenart aus der Gattung der Sonnenblumen
 Sonnenblumen (Gattung) (Helianthus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Korbblütler
 Sonnenblumen (Film), italienischer Film aus dem Jahr 1969
 Sonnenblumen (Nolde), ein Gemälde von Emil Nolde
 Sonnenblumen (van Gogh), ein Gemälde von Vincent van Gogh
 Sonnenblume (Wuppertal), eine Ortslage in der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal
 Sonnenblume (Polka), Polka-Mazurka